Флаги муниципальных образований России:
 Флаг Бабушкинского района Вологодской области — флаг Бабушкинского муниципального района.
 Флаг Бабушкинского района Москвы — флаг внутригородского муниципального образования Бабушкинское.